Реторта:

 Реторта — аппарат, служащий в химической лабораторной и заводской практике для перегонки.
 Реторта — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.